Epic steht für:
 Epic (Anforderungsmanagement), ein Begriff im Kontext des Anforderungsmanagements in der agilen Softwareentwicklung
 Epic Aircraft, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Epic Games, US-amerikanischer Computerspielhersteller
 EPIC The Irish Emigration Museum, irisches Migrationsmuseum in Dublin
 Epic Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Epic (Tabletop), eine Serie von Tabletop-Spielen
 Epic (Browser), indischer Webbrowser
 Epic (Blood-on-the-Dance-Floor-Album), Studioalbum der Band Blood on the Dance Floor
 Epic (Fler-und-Jalil-Album), Studioalbum der deutschen Rapper Fler und Jalil
 Epic – Verborgenes Königreich, computeranimierter Film aus dem Jahr 2013

EPIC steht für:
 Google EPIC, zwei Kurzfilme über die Zukunft des Internets
 Embedded Platform for Industrial Computing, ein Formfaktor für kleine Hauptplatinen, siehe EPIC-Format
 Enhanced Polychromatic Imaging Camera, eine Vielfarbenkamera an Bord eines Satelliten, siehe Deep Space Climate Observatory #Erdbeobachtung
 Enhanced Programmable ircII Client, ein IRC-Client
 Établissement public à caractère industriel et commercial, ein Wirtschaftsunternehmen nach öffentlichem Recht in Frankreich
 European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, eine europäische Langzeitstudie zur Ermittlung von Ernährung und Lebensweise bei Krebserkrankungen
 Executive-Process/Interactive Control, eine kognitive Architektur zur computergestützten Modellierung der menschlichen Informationsverarbeitung
 Explicitly Parallel Instruction Computing, eine spezielle Art der Computerarchitektur

Siehe auch:
 EPICS
 Epik
 EPYC

Abkürzung